Nils Thomas (bürgerlich Thomas Nils Bastuck-Kabashi; * 27. Dezember 1982 in Lebach) ist ein deutscher Schlagersänger, Koch und Buchautor.

Leben 
Nach seiner Ausbildung zum Koch machte er sich 2008 selbstständig als Mietkoch in Privathaushalten und veröffentlichte 2017 ein Buch über seine Arbeit bei Privatpersonen. 2018 begann er damit, bei seinen Kochaufträgen zu singen und fungierte somit als „der singende Koch“.
Die Schlagersängerin Susan Ebrahimi wurde auf ihn aufmerksam und nahm ihn 2018 mit ihrem Musiklabel Klondike Records and Songs unter Vertrag. Hierbei entstand eine erste CD-Produktion mit Coverversionen verschiedener Schlager. Von 2019 bis 2021 entstanden in Zusammenarbeit mit Ebrahimi und dem Musikproduzenten Uwe Haselsteiner vier Single-Produktionen, die sich in Deutschland und Südtirol in Hitparaden verschiedener Radiosender sowie den offiziellen deutschen Airplaycharts platzierten.

Im Sommer 2021 lief der offizielle Plattenvertrag mit Klondike Records aus. Nils Thomas produziert seitdem weiterhin vertragsfrei Songs im Popschlager-Genre. Im Jahr 2022 unter anderem auch mit dem Produzenten Oliver deVille

Nils Thomas ist verheiratet und hat eine Tochter.

Diskografie

EP 
 2018 Jetzt singt er auch noch

Singles 
 2019 Im Regenbogenwunderland
 2019 Niemand kann du sein
 2020 Trau deinem Glück
 2021 Nur mit dir
 2022 Leben im Traum
 2022 Zum Glück wieder Advent

Weblinks 
 
 
 Website von Nils Thomas
 Nils Thomas bei hitparade.ch
 Nils Thomas bei MusicBrainz (englisch)

Einzelnachweise 

Schlagersänger
Koch (Deutschland)
Autor
Deutscher
Geboren 1982
Mann